Příjmení Deršák nosí více významných osobností:

 Jaroslav Deršák (1920–2013) – český fotbalista-útočník a operní pěvec
 Vítězslav Deršák (* 1919) – český fotbalista
 Zdeněk Deršák (* 1916) – český fotbalista